Rully (Calvados)
 Rully (Oise)
 Rully (Saône-et-Loire)